Апалохламиос () — монотипный род травянистых растений семейства . Единственный вид — .

Ботаническое описание 
Двулетнее травянистое растение, достигающее на второй год роста человека. Стебель войлочный, сильно ветвистый. Листья ланцетные, основание низбегающее. Корзинки мелкие, многочисленные, гомогамные, из трубчатых желтоватых цветков; собраны в крупную кисть; покрывало бурое. Цветение с мая до ноября.

Распространение 
Единственный вид известен из Австралии и Новой Зеландии.

Синонимика 
Рода
 
 
 
 
Вида

Примечания

Ссылки 
 

Сушеницевые
Флора Австралии и Океании
Монотипные роды растений